Гамаван Фаузи () (род. 6 ноября 1957 года, Солок) — индонезийский государственный деятель. Министр внутренних дел (с 2009). Губернатор Западной Суматры (2005—2009).

Биография 
Родился 6 ноября 1957 года в западносуматранском городе Солок. По национальности — минангкабау. 

Окончил  в столице Западной Суматры Паданге, получив степень бакалавра юриспруденции. Позже обучался в 

С 1995 по 2005 годы занимал пост мэра Солока. В 2005 году избран губернатором Западной Суматры; на выборах был поддержан Демократической партией борьбы Индонезии. В 2009 году поддержал на президентских выборах переизбиравшегося на второй срок Сусило Бамбанга Юдойоно; в том же году назначен Юдойоно на пост министра внутренних дел.

За активную борьбу с коррупцией на губернаторском посту получил награду имени Бунга Хатты ().

Примечания 

Министры внутренних дел Индонезии
Члены Второго кабинета единой Индонезии
Губернаторы Западной Суматры